Der Begriff Mondamin bezeichnet:

 Mondamin (Gott), ein Gott der nordamerikanischen Ureinwohner
 Mondamin (Markenname), eine Handelsmarke für Maisstärke

Orte namens Mondamin:
 Mondamin (Iowa)
 Mondamin Township